Do Rio (portugiesisch für „vom Fluss“) ist der Familienname folgender Personen:

 Gastão Paranhos do Rio Branco (1888–1961), brasilianischer Diplomat
 João do Rio (1881–1921), brasilianischer Journalist, Chronist, Übersetzer und Theaterwissenschaftler
 Miguel Paulo José Maria da Silva Paranhos do Rio-Branco (1917–1995), brasilianischer Diplomat

Do Rio steht für folgende Orte:

in Brasilien:
 Pires do Rio (Bahia), Gemeinde im Bundesstaat Bahia
 Pires do Rio (Goiás), politische Gemeinde und Stadt im Bundesstaat Goiás
 São José do Rio Preto, Stadt im Bundesstaat São Paulo
 Mikroregion Pires do Rio, Region im Bundesstaat Goiás
 Bistum São José do Rio Preto, römisch-katholische Diözese 
 Erzbistum São Sebastião do Rio de Janeiro, römisch-katholische Erzdiözese

in Portugal:
 Covas do Rio, Gemeinde im Kreis São Pedro do Sul
 Fiães do Rio, Gemeinde im Kreis Montalegre
 Vales do Rio, Gemeinde im Kreis Covilhã
 Cambeses do Rio, Gemeinde im Kreis Montalegre
 Boca do Rio, römische Villa und Hafenanlage an der Algarve Litoral

Do Rio steht für:
 Canto do Rio FC, Sportverein aus Niterói, Brasilien
 Festival do Rio, internationales Filmfestival in Rio de Janeiro, Brasilien
 Tour do Rio, Radrennen im Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien
 Universidade Federal do Rio de Janeiro, bundesstaatliche Universität in Brasilien

Siehe auch:
 Del Rio
 Del Río
 Pires do Rio
 Rio